J79 steht für:

 General Electric J79, ein Strahltriebwerk

 den Johnson-Körper J79, das doppelt verdrehte beschnittene kleine Rhombenikosidodekaeder

Abkürzung